Рау́л Жозе́ Тринда́ди Мейре́лиш (; род. 17 марта 1983) — португальский футболист, полузащитник.

Клубная карьера

«Боавишта» 
Раул — воспитанник футбольной академии «Боавишты», но первые годы профессиональной карьеры он отыграл за «Авеш». В «Боавишту» он возвратился летом 2003 года. За один сезон он сыграл 29 матчей и не забил ни одного мяча.

«Порту» 
В июле 2004 года Раул подписал пятилетний контракт с «Порту». В заявлении Мейрелиша после перехода говорилось, что он ни секунды не сомневался после предложения «Порту».

«Ливерпуль» 
28 августа [2010 года в прессе появилась информация о том, что «Ливерпуль» рассматривает Мейрелеша в качестве замены переходящему в «Барселону» Хавьеру Маскерано. В тот же день это было официально подтверждено представителями мерсисайдского клуба — официальный сайт «красных» опубликовал сообщение о том, что сумма трансфера игрока согласована с «Порту», а самому футболисту осталось в самое ближайшее время пройти медосмотр, обсудить условия личного контракта и поставить под ним подпись. Мейрелиш сказал, что тренер «Ливерпуля» Рой Ходжсон приложил серьёзные усилия, чтобы заручиться его подписью, и пообещал попытаться воплотить в реальность мечты и надежды, которые возлагают на него болельщики этой команды. 16 января 2011 года Раул забил свой первый гол за «Ливерпуль» в 215-м Мерсисайдском дерби. 22 января забил свой второй гол за «Ливерпуль» в матче против «Вулверхэмптон Уондерерс». В том же матче отметился голевой передачей на Фернандо Торреса. 2 февраля Раул забил свой третий гол за «Ливерпуль» в матче против «Сток Сити» на 47 минуте матча. Лучший игрок января в «Ливерпуле» по версии главного спонсора. 6 февраля забил победный гол в ворота «Челси» — это был четвёртый гол в последних пяти играх. И в следующем матче «Ливерпуль» не обошёлся без гола Мейрелиша: он забил его в ворота «Уиган Атлетик» на 24 минуте матча. Это был его пятый гол за «Ливерпуль». Мейрелиш очень быстро завоевал расположение болельщиков, и был признан лучшим игроком февраля в АПЛ по версиям интернет-ресурса «ESPN» и издания «Match of the Day».

«Челси» 
31 августа 2011 года, за полчаса до закрытия летнего трансферного окна, официальный сайт «Ливерпуля» опубликовал сообщение о том, что Мейрелиш подал письменный запрос на трансфер. Вскоре клуб официально подтвердил то, что «Ливерпуль» и «Челси» согласовали сумму трансфера полузащитника в лондонскую команду.

«Фенербахче» 
3 сентября 2012 года футболист подписал контракт с турецким клубом «Фенербахче» сроком на 4 года. Сумма трансфера — 10 млн евро. В «Фенербахче» португалец сразу же стал игроком основы и в первом же сезоне отыграл 33 матча, забив три гола. Последующие два сезона также были для него успешными, а вот в четвёртом и последнем сезоне он стал появляться на поле гораздо реже. Это и стало причиной того, почему соглашение между клубом и игроком не было продлено.

Международная карьера 
В сборной Португалии Раул уже имеет звание чемпиона Европы среди юниоров, завоёванное в Израиле в 2000 году. Летом 2004 года он был в молодёжной сборной на чемпионате Европы в Германии, где португальцы заняли 3-е место. В 2008 году выступал за сборную на Чемпионате Европы, проходившем в Австрии и Швейцарии. В первом матче он вышел на восемь минут, второй провел на скамейке запасных и только последние два начал в стартовом составе. Свой первый гол за сборную он забил как раз на этом турнире, причем в том самом матче, в котором вышел на восемь минут. Участвовал на Чемпионате мира 2010 года в ЮАР, где сборная Португалии уступила будущим чемпионам мира испанцам. Во время Евро 2012 провел все 5 матчей за сборную Португалии, став бронзовым призёром. На Чемпионате Мира 2014 года провел все 3 матча в группе где сборная Португалии не смогла пробиться в плей-офф.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика

Достижения 
Командные

 «Порту»
 Чемпион Португалии (4): 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09
 Обладатель Кубка Португалии (3): 2005/06, 2008/09, 2009/10
 Обладатель Суперкубка Португалии (3): 2006, 2009, 2010
 Итого: 10 трофеев

 «Челси»
 Обладатель Кубка Англии: 2011/12
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2011/12
 Итого: 2 трофея

 «Фенербахче»
 Чемпион Турции: 2013/14
 Обладатель Кубка Турции: 2012/13
 Обладатель Суперкубка Турции: 2014
 Итого: 3 трофея

 Сборная Португалии
 Чемпион Европы среди юношей до 16 лет: 2000
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 2012
 Всего за карьеру: 15 трофеев

Личные

 Игрок года по версии болельщиков PFA: 2010/11
 Игрок месяца по версии болельщиков PFA: февраль 2011

Примечания

Ссылки 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Боавишта»
Игроки ФК «Авеш»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Фенербахче»